Једанаеста сезона Светског купа у алпском скијању је почела 9. децембра 1976. у Вал д'Изеру у Француској а завршена је 25. марта 1977. у Сијера Невади у Шпанији. Победници у укупном поретку су били Ингемар Стенмарк из Шведске и Лиз-Мари Мореро из Швајцарске.

Календар такмичења

Легенда

Распоред такмичења

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 33 трке.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Комбинација 

* У комбинацији није додељен посебан кристални глобус, резултати су се рачунали за пласман у укупном поретку.

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 27 трка.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Комбинација 

* У комбинацији није додељен посебан кристални глобус, резултати су се рачунали за пласман у укупном поретку.

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1976.
Алпско скијање у 1977.